Буризини — малагасийский топоним. Может означать:

  — коммуна на Мадагаскаре.
  — коммуна на Мадагаскаре.
  — округ на Мадагаскаре.

См. также 
 Епархия Порт-Берже